Ritala est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1983), acteur finlandais
 (né en 1959), administrateur sportif finlandais

Toponyme

, éperon de la chaîne Pensacola

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois